Le Championnat de France masculin de handball de Nationale 1 est le  national.
Cette saison est la première avec trois poules.

Clubs de l'édition 2013-2014 

Malgré son titre de champion lors de la saison 2012-2013 Villeurbanne. La CNCG ne valide pas la qualification sportive, pour des motifs budgétaires. le club est réintégré dans la  juste avant la reprise du championnat, créant ainsi une poule à .

Classements

Poule 1 

|}
En proie à des difficultés financières, le HBC Libourne est relégué en N3 et Cernay-Wattwiller est repêché

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}
Le Cernay-Wattwiller est finalement repêché du fait de la relégation administrative du HBC Libourne en N3.

Barrages d'accession 
Équipes qualifiées
  de Division 2 : UMS Pontault-Combault HB
  de la Poule 1 : Pau Nousty Sports
  de la Poule 2 : JS Cherbourg
  de la Poule 3 : Entente Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball
 Classement

|}

Du fait des relégations administratives des Girondins de Bordeaux HBC et du SMV Vernon Saint-Marcel, trois des quatre clubs accèdent à la Division 2.
La CNCG a refusé l'engagement de Pau-Nousty en Division 2, si bien que l'Entente Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball obtient la dernière place d'accession.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFHB
 https://www.handzone.net/ Résultats et actualités du championnat N1

2014
Handball M3
France M3
Championnat M3